Влади́мир Носко́в:
 
 Носков, Владимир Витальевич (1953-2021) — российский историк, профессор. Примечания